Евгений Яковлевич Марго́лит (род. 2 декабря 1950, Ворошиловград, УССР, СССР) — советский и российский киновед и кинокритик. Кандидат искусствоведения. Главный искусствовед Госфильмофонда РФ.

Биография 
Окончил филологический факультет Луганского педагогического института (1971) и аспирантуру ЛГИТМиКа.

Работал учителем в сельской школе, в системе советского проката, редактором-консультантом в отделах кинопоказа на телевидении (ТВ-6, М1), преподавал на студии «Мосфильм». Выступил как актёр в фильме «Бабник» (1990).

В 1979 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведения по теме «Эволюция фольклорной традиции в украинском советском кино (1920—1940-е гг.)» (специальность 17.00.03 — «Кино-, теле-и другие экранные искусства»).

Автор книг «Советское киноискусство: Основные этапы становления и развития» (1988), «Изъятое кино: 1924—1953» (1995, в соавторстве с Вячеславом Шмыровым; приз кинопрессы). Автор сценария документального фильма «Антология Российского кино» (2002—2004). Печатается в журналах «Искусство кино», «Сеанс», «Киноведческие записки» и других. Статьи Е. Я. Марголита о мифологии советского кино собраны в книге «Живые и мёртвое: Заметки к истории советского кино 1920—1960-х годов» (2012).

Личная жизнь 
Дочь — Мария Марголит (род. 1989), выпускница ВГИК, киновед.

Общественная позиция 
В марте 2014 году подписал письмо «Мы с Вами!» «КиноСоюза» в поддержку Украины.

Награды 
 Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России (1998).

Примечания

Ссылки 
 В Энциклопедии отечественного кино
 Статьи Е. Я. Марголита в журнале «Сеанс»
 Лекции Е. Марголита на сайте «Теория и практика»
 «Важнейшее из искусств»: «Неуловимый Ян»

Киноведы СССР
Киноведы России
Кинокритики СССР
Кинокритики России
Подписавшие обращение «Мы с вами!» КиноСоюза
Выпускники Луганского национального университета
Кандидаты искусствоведения